Чиангмай () — одна из 77-и провинций Таиланда, расположена на севере страны. Провинция не имеет выхода к морю, граничит с таиландскими провинциями Чианграй, Лампанг, Лампхун, Так и Мэхонгсон, а также штатом Мьянмы Шан.

Население — 1 708 564 человек (2010, 6-е место среди провинций), проживающих на территории 20 107,0 км² (2-е место). 13 % жителей провинции принадлежат к национальным меньшинствам («горным племенам»)

Административный центр провинции — город Чиангмай, крупнейший город Северного Таиланда. Провинция разделена на 24 района-ампхое.

В провинции сохранились памятники средневекового государства Ланнатхай, также на культуру большое влияние оказали бирманцы, под контролем которых территория находилась несколько веков, и горные племена.

Географическое положение

Административное деление 

Провинция подразделяется на 25 районов (ампхе), которые, в свою очередь, состоят из 204 подрайонов (тамбон) и 1915 поселений (мубан).

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции Чиангмай

Провинции Таиланда